«Ренти́стас» () — уругвайский футбольный клуб из города Монтевидео. Высшее достижение — второе место в чемпионате Уругвая сезона 2020.

История 
Клуб был основан 26 марта 1933 года. «Рентистас» стал первым представителем района Серрито-де-ла-Виктория, который пробился в Высший дивизион Уругвая в 1971 году. В элитном дивизионе клуб пребывал до 1980 года.

После этого команда ещё трижды возвращалась в элиту на несколько лет. В 1988 году «красные» стали чемпионами Второго дивизиона и вернулись в элиту. Несмотря на неудачу по итогам сезона 1992, «Рентистас» сумел разгромить «Насьональ» со счётом 4:0 — это было самое крупное поражение в сезоне для будущего чемпиона страны.

В 1997 году команда вернулась в элиту, а уже на следующий год боролась за попадание в Кубок КОНМЕБОЛ — в Клаусуре «Рентистас» занял второе место и попал в Лигилью за право сыграть в Кубке Либертадорес 1999. Однако лишь победитель («Белья Виста») сумел этого добиться, а третье место дало «Рентистасу» путёвку в Кубок КОНМЕБОЛ 1999.

2 августа 1998 года «Рентистас» открыл новый стадион, Комплехо Рентистас, который выделяется своим расположением: он находится севернее основной черты города Монтевидео, на авениде Педро-де-Мендоса 6580. Вблизи практически нет жилых кварталов, и Комплехо Рентистас фактически расположен между столицей и Лас-Пьедрасом. Первый матч на новой арене завершился со счётом 1:1 — хозяева сыграли вничью с «Ливерпулем» в рамках 1 тура Клаусуры 1998 года.

В 2001 году команда по итогам сезона заняла 16-е место и, с учётом финансовых проблем, вынуждена была сняться с соревнований в Примере.

В 2004 году «Рентистас» вернулся в элиту. В первые годы «красные» выступали довольно уверенно, стабильно финишируя в верхней половине турнирной таблицы. Но по итогам сезона 2006/2007 «Бичерос» всё же вылетели во Второй дивизион, где выступали до 2011 года.

В 2020 году «красные жуки» добились высшего результата в истории клуба, сумев выиграть первый этап чемпионата Уругвая, Апертуру. Из-за пандемии COVID-19 финальная стадия чемпионата прошла уже в марте-апреле 2021 года. «Рентистас» обыграли победителя Клаусуры «Ливерпуль», а в финале уступили в двух матчах «Насьоналю», набравшему в ходе чемпионата наибольшее количество очков. Таким образом, «Рентистас» стали вице-чемпионами Уругвая.

Достижения 
  Вице-чемпион Уругвая (1): 2020
  Чемпион Второго дивизиона Уругвая (4): 1971, 1988, 1996, 2010/11
  Чемпион дивизиона Интермедиа (третий по уровню дивизион) (1): 1966
  Чемпион дивизиона Экстра (четвёртый по уровню дивизион) (3): 1949, 1957, 1963

Известные игроки 
  Диего Агирре
  Эктор Акунья
  Эдуардо Асеведо
  Себастьян Васкес
  Валентин Вильясан
  Роман Куэльо
  Альваро Алехандро Мельо
  Сантьяго Остоласа
  Пауло Пеццолано

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Футбольные клубы Уругвая
Футбольные клубы Монтевидео